Juni kan stfta på:

Juni – en månad
Junigrundlagen – Danmarks konstitution 1849
Junilistan –, ett politiskt part i Sverige, bildat 2004
Juni, juli, augusti – en hit av Gyllene Tider 1996
En kväll i juni – en låt av Lasse Berghagen
Juni (film) – en film från 2007